Foutadawa est un label indépendant et collectif de groupes autoproduits créé par le groupe Percubaba en 1999. Il s'occupe également de promouvoir les groupes par la vente des productions musicales et des produits dérivés sur leur site.

Groupes et chanteurs 
 Percubaba
 X Makeena
 Strup X
 Yosh
 Monsieur Roux
 Jean-Philippe Debroize
 Meilleur des Mondes
 Dring Toy
 MC Circulaire
 Florian Mona

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France